Дюсенбаев — казахская фамилия. 
Известные представители:
 Дюсенбаев, Бакыт Амангельдинович (род. 1970) — казахстанский государственный деятель, дипломат, посол РК в Испании и Андорре.
 Дюсенбаев, Исхак Такимович (1910—1976) — учёный-филолог, д. филологич. н., член-корреспондент АН КазССР.

См. также 
 Дюсембаев